Роџер Федерер је био бранилац титуле и успешно је одбранио титулу, победивши Жоа-Вилфрида Цонгу у финалу са 6:3, 6:7(6:8), 6:3. Ово је била његова шеста титула на завршном турниру и укупно седамдесета у каријери. Тридесетогодишњи Федерер је тако постао најстарији победник завршног турнира. 

Марди Фиш и Јанко Типсаревић (као замена за повређеног Марија) су дебитовали на турниру.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Група А 

</center>

Група Б 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2011.